Coronation Park (littéralement Parc du couronnement en anglais) est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, parc et monument aux vétérans de Toronto en Ontario
Regina Coronation Park, circonscription électorale provinciale de la Saskatchewan

, parc de Delhi

Autre
, stade multi-usages de Sunyani au Ghana

Homonymie de toponyme